Bisbee, en l'estat d'Arizona.
 Bisbee, en l'estat de Dakota del Nord.
Pàgines de desambiguació